Кулиндадромей, или кулиндадром, или кулиндадромеус (), — монотипический род птицетазовых динозавров, включающий единственный вид — Kulindadromeus zabaikalicus. Ископаемые остатки были обнаружены в России; на них были найдены следы протоперьев. Поскольку какие-либо следы наличия крыльев у Kulindadromeus zabaikalicus не были обнаружены, скорее всего, эти напоминающие пух протоперья служили динозавру для поддержания и сохранения тепла и были необходимы для защиты от перепадов температур. Кроме этого, разноцветное оперение могло служить в брачных ритуалах.

Родовое название было дано по названию долины Кулинда в Забайкальском крае, где были найдены ископаемые остатки этого динозавра. Kulindadromeus zabaikalicus жил в батском веке юрского периода, около 168 млн лет назад. Особую важность данной находке придает обстоятельство, что этот вид относится не к тероподам, которых рассматривают как предков современных птиц, а к группе птицетазовых динозавров. Поэтому присутствие у представителя данной группы динозавров перьевого покрова позволяет предположить, что протоперья и пух могли быть свойственны если не всем, то многим видам динозавров.

Этимология названия 
Родовое название Kulindadromeus происходит от названия пади Кулинда (места находки окаменелости) и греческого δρόμεος, означающего «бегун». Видовое название zabaikalicus является отсылкой к Забайкальскому краю, где впервые были найдены ископаемые остатки этого животного.

Описание 
В 2010 году доктор геолого-минералогических наук из Института природных ресурсов, экологии и криологии в Чите Софья Михайловна Синица обнаружила несколько окаменелостей фрагментарных и плохо сохранившихся остатков динозавра около пади Кулинда (эвенк. «змеиный ручей») в Чернышевском районе Забайкальского края, которые были преданы в Палеонтологический институт РАН (ПИН). В 2011 году была проведена совместная экспедиция с участием сотрудников ПИН РАН, во время которой был собран новый материал, который стал основой описания двух видов динозавров (Daurosaurus olovus и Kulindapteryx ukureica). В 2013 году были проведены новые раскопки и найдены новые окаменелости, после чего Болотский Ю. Л. обратился к палеонтологу Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе Паскалю Годфруа. Дальнейшие научные исследования найденных ископаемых остатков проводили учёные из разных стран мира, в том числе и из России (Институт природных ресурсов, экологии и криологии в Чите; Институт геологии и управления природой в Благовещенске и Институт земной коры в Иркутске).

На основании шести частично сохранившихся черепов и нескольких сот фрагментов скелета был описан новый вид птицетазовых динозавров, получивший название Kulindadromeus zabaikalicus. Это двуногий травоядный ящер, длиной  с небольшим черепом, вытянутыми задними конечностями и длинным хвостом. Разные части его тела покрыты шестью типами кожного покрова: три вида чешуек на задних конечностях, хвосте, голове и грудной клетке; и три разновидности перьевидных структур на плечевых костях, бедренных костях и голенях. Волоски на плечевых костях напоминают пуховое перо современных куриц, а именно породы силки (китайская шелковая). Глава научной экспедиции Паскаль Годфруа сказал, что эта «находка полностью изменила наш подход к динозаврам», так как она позволяет предположить наличие различных видов протоперьев у многих видов динозавров  назад (через  после отхождения от теропод), а не 90 млн лет назад, как предполагалось ранее. Он отметил, что по находкам, сохранившимся благодаря сочетанию вулканических и озёрных отложений, можно сделать вывод о том, что динозавр не обладал способностью летать. Палеонтологи Стивен Брусатти из Эдинбургского университета и Син Сюй из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине предположили, что, возможно, оперённые динозавры были предками всех динозавров.

Палеонтолог Пол Барретт из Музея естествознания в Лондоне отметил, что большинство перьев имеют разветвлённую структуру.

Они выглядят как небольшие полосы, идущие от центральной пластины. Ни одна птица не имеет такой структуры оперения и ни одна модель, используемая учёными для изучения происхождения перьев, не предусматривает стадию развития с подобным типом анатомии.

Соавтор исследования доктор Университетского колледжа Корка в Ирландии Мэри Макнамара сказала, что

эти перья действительно очень хорошо сохранились. Мы видим каждую нить, и как они соединены вместе у основания, создавая структуру из шести или семи нитей, длиной  каждая. Тот факт, что перья уже были обнаружены у двух различных групп теропод в Китае и птицетазовых в России, означает, что общий предок этих видов, который мог существовать 220 миллионов лет назад, вероятно, также был с перьями. Несмотря на мнение о динозаврах как сухих, страшных, чешуйчатых существах, на самом деле многие из них были пушистыми, покрытыми перьями, как птенцы.

В свою очередь, профессор Майкл Бентон из Бристольского университета сказал, что, возможно, «перья присутствовали у всех динозавров», помогали им держать тепло и были необходимы для защиты от перепадов температур. Однако британские, канадские и финские учёные выяснили, что общий предок динозавров почти наверняка не имел на коже никаких структур, напоминающих перья, а предковым состоянием для большинства динозавров являются голые покровы. Перья же появлялись у разных групп динозавров независимо, в результате конвергентной эволюции.

В 2015 году был обнаружен череп кулиндадромея.

В культуре 

4 августа 2015 года на совещании, которое было посвящено созданию палеонтологического памятника «Кулинда» — на месте находки ископаемых остатков кулиндадромея, — губернатор Забайкалья Константин Ильковский выступил с инициативой: популяризовать забайкальского пернатого динозавра. Участники совещания также обсудили возможность создания музея-выставки динозавров в Чите и сезонной выставки в непосредственном месте проведения раскопок. На месте находки кулиндадромея в 2020 году создали особо охраняемую природную территорию регионального значения — учебно-научный стационар «Кулинда» площадью 86,72 га.

19 февраля 2016 года изображение кулиндадромея было помещено на герб и флаг Чернышевского района Забайкальского края

Инцидент с первоописанием 
Российский палеонтолог Владимир Алифанов и биолог Сергей Савельев, занимавшиеся исследованиями находки в 2011 году, заявили, что пока ими готовилась научная статья об этом открытии, с описанием двух видов динозавров из Кулинды, названных ими кулиндаптерикс (Kulindapteryx ukureica) и даурозавр (Daurosaurus olovus), группа палеонтологов, возглавляемая Паскалем Годфруа из Королевского института естественных наук в Брюсселе, присвоили данное открытие себе и опередили их, опубликовав собственную статью. Иностранной командой были проведены новые раскопки и сделаны выводы о том, что в Кулинде обитал только один вид динозавров, названный ими Kulindadromeus zabaicalicus. Владимир Алифанов и Сергей Савельев считают эти выводы поспешными:

Также, по мнению российских учёных, при написании статьи командой Паскаля Годфруа были использованы более ранние труды самих российских учёных. К тому же Алифанов и Савельев опубликовали свою статью в «Палеонтологическом журнале» почти в одно время со статьей команды Годфруа в журнале Science.

Кладограмма 
Кладограмма на основе матрицы данных Butler et al., 2008 в версии Godefroit et al., 2014:

См. также 
 Список динозавров России

Примечания

Литература 
 Алифанов В. Р., Савельев С. В. Юрские обитатели Забайкалья // National Geographic Россия. 2011. № 11. С. 70
 Алифанов В. Р. Кулинда — первое в России местонахождение позднеюрских динозавров // Природа. 2012. № 3. С. 53—54.
 Алифанов В. Р., Синица С. М. «Парк юрского периода» в Забайкалье // Наука в России. 2013. № 1. С. 16—20.
 Алифанов В. Р. Об открытии позднеюрских динозавров в Забайкалье // Докл. РАН. 2014. Т. 455. № 4. C. 412—423.
 Савельев С. В., Алифанов В. Р. Новый тип кожных дериватов у птицетазовых динозавров из поздней юры Забайкалья // Докл. РАН. 2014. Т. 456. № 2. C. 251—253.
 Алифанов В. Р., Савельев С. В. Два новых птицетазовых динозавра (Hypsilophodontia, Ornithopoda) из поздней юры России // Палеонтол. журн. 2014. № 4. С. 72—82.
 Алифанов В. Р., Савельев С. В., Терещенко Е. Ю. и др. Строение кожных покровов у птицетазовых динозавров (Hypsilophodontia, Ornithopoda) из поздней юры Забайкалья // Палеонтол. журн. 2014. № 5. С. 72—80.
 Алифанов В. Р., Савельев С. В. Древнейший орнитомимозавр (Theropoda, Dinosauria) с отпечатками покровов из верхней юры России // Палеонтол. журн. 2014. № 6. С. 71—85.
 
 Pascal Godefroit, Sofia M. Sinitsa, Danielle Dhouailly, Yuri L. Bolotsky, Alexander V. Sizov, Maria E. McNamara, Michael J. Benton, Paul Spagna — A Jurassic ornithischian dinosaur from Siberia with both feathers and scales. Science. Doi: 10.1126/science.1253351

Ссылки 
 Забайкальские динозавры имели перьевой покров
 Учёные: В Забайкалье обитали пернатые динозавры с чешуёй
 Окаменелости в Сибири дают основания предполагать, что все динозавры могли быть пернатыми
 Feathered Fossils Give Scaly Dinosaurs a Makeover
 Русская служба ВВС — Динозавры были покрыты перьями, утверждают учёные

Птицетазовые
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2014 году
Фоссилии из юрских отложений России